Эмболоте́рий (, то есть «тарано-зверь», от  «голова стенобитной машины, таран» и  «зверь») — род ископаемых непарнокопытных млекопитающих, живший на территории современной Монголии в период позднего эоцена и в олигоцене. Обычно выделяют два вида: Embolotherium andrewsi и Embolotherium grangeri, а также иногда выделяют следующие разновидности: Embolotherium louksi, Embolotherium ultimum, Embolotherium ergilensi и Embolotherium efremovi. Внешне эмболотерий напоминает носорога, однако он был размером со слона. Отличительной особенностью является наличие большого костного рога, напоминающего таран, на переднем конце черепа. Род описан в 1929 году американским геологом и палеонтологом Генри Осборном, назвавшим один из видов Embolotherium Andrews — в честь известного исследователя Роя Чепмена Эндрюса.

Окаменелости 
Полные скелеты эмболотериев ещё не были восстановлены, но если сравнивать их черепа с черепами других бронтотериевых, данное животное имело, вероятно, рост 2,5 метра в плечах. В отличие от многих других бронтотериевых конца эоцена, нет никаких явных доказательств того, что у эмболотериев был половой диморфизм. У всех известных экземпляров имелся большой костный рог. Поэтому, наряду с фактом, что эти рога были полыми и хрупкими по сравнению с твёрдыми и крепкими рогами бронтотериевых Северной Америки, такими как бронтотерии, рог не мог служить оружием для соревнований между самцами. Скорее всего, у него была другая функция, например передача сигналов друг другу. Рог, возможно, служил специальным резонатором воспроизведения звуков. Эта гипотеза подтверждается фактом, что костистая полость носа располагалась на вершине рога; это означает, что носовой отдел был значительно приподнят, тем самым создавая резонирующий отсек.

Филогения 
Кладограмма по Михльбахлеру (2008):

Ссылки 
 
 Dinoera.ru — Эмболотерии

Примечания 

Бронтотериевые
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Евразии
†